Whittemore ist der Familienname folgender Personen: 

 Benjamin F. Whittemore (1824–1894), US-amerikanischer Politiker
 Edward Whittemore (1933–1995), US-amerikanischer Schriftsteller
 Mary Whittemore (* 1913), US-amerikanische Badmintonspielerin
 Reed Whittemore (1919–2012), US-amerikanischer Dichter und Schriftsteller
 Samuel Whittemore (1696–1793), US-amerikanischer Landwirt und Soldat

Whittemore steht für:

 Whittemore (Iowa), Stadt im Kossuth County, Iowa
 Whittemore (Michigan), Stadt im Iosco County, Michigan
 Whittemore (New York), Ort im Tioga County, New York

Siehe auch:

 Whitmore